Gedenkplaat
Plaquette
type gevelsteen